Vertrag von Sankt Petersburg bezeichnet mehrere Abkommen:

 Vertrag von Sankt Petersburg (1723), Friedensschluss zwischen Russland und Persien nach dem Ersten Russisch-Persischen Krieg
 Vertrag von Sankt Petersburg (1755), Subsidienvertrag zwischen Russland und Großbritannien, am Vorabend des Siebenjährigen Krieges
 Vertrag von Sankt Petersburg (1762), Separatfrieden zwischen Russland und Preußen im Siebenjährigen Krieg, siehe Frieden von Sankt Petersburg
 Vertrag von Sankt Petersburg (1772), Vertrag zur Ersten Teilung Polens
 Vertrag von Sankt Petersburg (1793), Vertrag zur Zweiten Teilung Polens
 Vertrag von Sankt Petersburg (1805), gegen Frankreich gerichtetes Offensivbündnis zwischen Russland und dem Vereinigten Königreich
 Vertrag von Sankt Petersburg (1812), gegen Frankreich gerichtetes Bündnis zwischen Russland und Schweden
 Vertrag von Sankt Petersburg (1825) zwischen Russland und dem Vereinigten Königreich, betreffend die Grenzen zwischen Russisch-Amerika und dem britischen Gebietsanspruch
 Vertrag von Sankt Petersburg (1834) zwischen Russland und dem Osmanischen Reich
 Vertrag von Sankt Petersburg (1875) zwischen Russland und Japan, betreffend Sachalin, die Kurilen und Kamtschatka
 Vertrag von Sankt Petersburg (1881) zwischen Russland und China, betreffend die Rückgabe russisch besetzten Gebiets im Ili-Bassin
 Vertrag von Sankt Petersburg (1907) zwischen Russland und dem Vereinigten Königreich, betreffend die beiderseitigen Interessensphären in Asien

Siehe auch: Petersburger Erklärung